Robnik est un nom de famille slovène notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Mateja Robnik (née en 1987), skieuse alpine slovène ;
 Petra Robnik (née en 1984), skieuse alpine slovène ;
 Tina Robnik (née en 1991), skieuse alpine slovène.

Notes et références 

sl:Robnik